Spechbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Spechbach, Haut-Rhin, kommun i departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Spechbach-le-Bas, före detta kommun 
 Spechbach-le-Haut, före detta kommun

Tyskland 

 Spechbach, Baden-Württemberg – kommun i Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar